Ozerki – település Oroszországban, Baskíria Karaigyeli járásában
 Ozerki – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásában
 Ozerki – település Oroszországban, Mariföld Hegyi mari járásában
 Ozerki – település Oroszországban, Udmurtföldön
 Ozerki – metróállomás Szentpétervárott